Marcelo Torres puede referirse a:

 Marcelo Torres, músico argentino.
 Marcelo Torres, futbolista argentino.